Кааты́рь — ручей на территории России в Ча́унском районе Чукотского автономного округа, правый приток Среднего Ичувеема (притока реки Ичувеем, впадающей в Чаунскую губу Восточно-Сибирского моря). Длина — 12 км.

Название в переводе с  — «маленький ручей».

Истоки реки находятся на южных склонах Ичувеемского хребта. На реке Каатырь в 3 км от её устья расположен посёлок Комсомольский.

Правым притоком Каатыря является ручей Весновка, впадающий в Каатырь на территории Комсомольского. Также, в верховье, в Каатырь справа впадает ручей Антиклинальный.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
  (11 февраля 2005 года)

Притоки Ичувеема
Реки Чаунского района